Les llengües de l'alt Cross és una família de llengües que forma part de les llengües del riu Cross. Aquestes llengües es parlen sobretot a l'estat de Cross River, al sud-est de Nigèria. Le llengües que pertanyen a la família lingüística més parlades són el loko i el membe, que tenen uns 100.000 parlants cadascuna.

Llengües 
L'estructura interna estudiada per Cornell (1994) que va ser reproduïda per Williamson and Blench (2000) és:

Les sub-famílies lingüístiques de les llengües de l'alt Cross són: les llengües Agoi-Doko-Iyoniyong (3 llengües), l'Akpet (1 llengua), Llengües de l'alt Cross central (15 llengües) i les llengües Kiong-Korop (3 llengües).

Referències